Хайер — многозначный термин:

Фамилии 
 Хайер, Марта (1924—2014) — американская актриса, номинантка на премию «Оскар» в 1959 году.
 Хайер, Ханс (род. 1943) — немецкий автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Топонимы 
 Хайер — тауншип в округе Маномен, Миннесота, США.

Другое 
 Haier — китайская компания, производящая бытовую технику.

См. также 
 Хайр